The Romantics (banda)
 The Romantics (filme)

Desambiguações de artes